Гил Бирмингем (, : Сан-Антонио, Техас, США) — американский актёр.

Биография 
Отец Гила Бирмингема — потомок коренных жителей Америки из племени команчей. Актёр родился на территории военной базы в Сан-Антонио, штат Техас. В 1981 году получил степень бакалавра наук в Университете Южной Калифорнии школы политики, планирования и развития. В 1986 году начал сниматься в телесериалах.

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт 

Киноактёры США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы государственной политики Университета Южной Калифорнии